Міфологія

 Алібант — одна з назв  міфічної річки Стікс, що відділяла Аїд від світу живих.
 Алібант — легендарне чудовисько, яке тероризувало мешканців давньогрецької колонії Темеса в Італії.

Населені пункти
 Алібант — міфічне місто, яке Одіссей назвав місцем свого народження, коли видавав себе за Еперіта, сина Афейданта Поліпемоніда.
 Алібант — одна з назв давньогрецької колонії Метапонт в Італії.
 Алібант — умовна назва поселення білозерської культури, що існувало на місці сучасного Миколаєва.

Персоналії
 Алібант — засновник давньогрецької колонії Метапонт в Італії.

Події
 Алібант — поліцейська операція 2021 року, спрямована проти організованої злочинності у Калабрії.